Brynäs IF je profesionální švédský hokejový tým. Byl založen v roce 1939.

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Externí odkazy 
 
  

Švédské kluby ledního hokeje
Kluby ledního hokeje založené v roce 1939
Lední hokej v Gävle